

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Szymanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce
 Szymanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz
 Szymanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Szymanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Szymanów – osada w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Szymanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Szymanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec
 Szymanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Szymanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria
 Szymanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Szymanów – część wsi Łubno w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Szymanów – część wsi Goździelin w woj. świętokrzyskim, w pow.ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Szymanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski

Zobacz też 
 Szymanowo, Szymany